dawne gminy:
 gmina Życin – dawna gmina wiejska, powiat brzeski, województwo poleskie
 gmina Życin – dawna gmina wiejska, powiat bobrujski, gubernia mińska